Акритас может означать:
  — деревня в Греции.
  — деревня в Греции.
 Акритас (мыс) — мыс на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес в Греции.
 Акритас Хлоракас — футбольный клуб.
 Акритас, Альбина Георгиевна (род. 1934) — советская и российская художница.

См. также 
 Акриты
 Дигенис Акрит
 Дигенис Акритас (футбольный клуб)